Я́хина — фамилия, женский вариант фамилии Яхин. Известные носители:
 Яхина, Аниса Алтынтимеровна (род. 1952) — артистка разговорного жанра Башкирской филармонии.
 Яхина, Гузель Шамилевна (род. 1977) — российская писательница.